Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Buster Mottram e Roger Taylor che hanno battuto in finale Colin Dowdeswell e Chris Kachel 7-6, 6-4.

Teste di serie 
 Jan Kodeš /  Robert Lutz (semifinali)
 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Austrian Open 1977